Rich Hill Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Rich Hill Township (Missouri)
 Rich Hill Township (Ohio)